Regno Unito
 Newry – città dell'Irlanda del Nord
 Stati Uniti d'America
 Newry – census-designated place della Contea di Oconee, Carolina del Sud
 Newry – città della Contea di Oxford, Maine
 Newry – borough della Contea di Blair, Pennsylvania